W Brasil pode se referir a:

 W/Brasil, agência de publicidade brasileira fundada em 1986.
 W/Brasil (Chama o Síndico), canção de Jorge Ben Jor lançada em 1990.